Shenango Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Shenango Township (Lawrence County, Pennsylvania)
 Shenango Township (Mercer County, Pennsylvania)